Нью-Норфолк () — город на острове Тасмания (Австралия), в долине реки Деруэнт, примерно в  северо-западнее Хобарта. Согласно переписи 2016 года, население Нью-Норфолка составляло 5834 человек.



География 
Город Нью-Норфолк расположен у реки Деруэнт (), которая берёт своё начало от озера Сент-Клэр (), находящегося в центральной части острова Тасмания.

Вскоре за Нью-Норфолком (ниже по течению) река Деруэнт становится гораздо шире, постепенно превращаясь в эстуарий, проходящий через Хобарт и впадающий в залив Сторм () Тасманова моря.

В Нью-Норфолке в реку Деруэнт с южной стороны впадает один из её притоков — река Лаклан (Lachlan River).

В  юго-восточнее Нью-Норфолка находится гора Веллингтон.

История 

Новое поселение на реке Деруэнт (на месте нынешнего Нью-Норфолка) начало организовываться с ноября 1807 года переселенцами с острова Норфолк, где в то время находилась штрафная колония для преступников, привозившихся туда из Англии и Австралии. К концу 1808 года на Тасманию прибыли 544 переселенца, примерно  из которых поселились на месте нынешнего Нью-Норфолка, назвав новое поселение именем Хиллс (The Hills).

В 1811 году Тасманию посетил губернатор Лаклан Маккуори. Он определил место для города и назвал его Элизабет-Таун (Elizabeth Town), по имени своей жены. Это имя, однако, не прижилось, поскольку жители хотели назвать город «новым» Норфолком, по имени острова, с которого им пришлось уехать. С 1825 года город получил своё нынешнее название Нью-Норфолк.

Были попытки сделать Нью-Норфолк столицей Земли Ван-Димена, но эти предложения не были поддержаны и вопрос был окончательно закрыт в 1826 году.

Население 
Согласно переписи населения 2016 года, население Нью-Норфолка составляло  человек,  мужчин и  женщин. Средний возраст жителей Стэнли составлял 42 года.

Транспорт 

Город Нью-Норфолк находится на автомобильной дороге   (Lyell Highway), которая соединяет Хобарт с центральными и северо-западными районами Тасмании. Эта автодорога подходит от Хобарта по южному (орографически правому) берегу реки Деруэнт, а в Нью-Норфолке пересекает реку через мост (New Norfolk Bridge) и продолжается по северному (орографически левому) берегу реки Деруэнт, соединяясь с дорогой  (Boyer Road), которая подходит с востока по северному берегу. На запад по южному берегу реки Деруэнт продолжается автодорога  (Glenora Road), которая потом переходит в   (Gordon River Road).

См. также 
 Деруэнт (река, Тасмания)

Примечания 

Города Тасмании